Stanisław Miłkowski (ur. między 1837 a 1842, zm. 1907) – literat (pisarz i tłumacz)
 Stanisław Miłkowski (1905–1945) – działacz ludowy
 Stanisław Miłkowski (1881 – 15 V 1961) – ksiądz, kaznodzieja, kanonik Kapituły Wileńskiej, profesor uniwersytetu w Wilnie i miejscowego seminarium, proboszcz parafii w Derewnej; spowiednik Elizy Orzeszkowej